Hovgård kan syfta på:

 Hovgård – en herrgård till vilken hoveriarbete utfördes
 Hovgård, Hauho kommun – en egendom i Hauho kommun i Finland
 Hovgård, Ingå kommun – en by i Ingå kommun i Nyland i Finland
 Hovgård, Sjundeå kommun – en del av Broända by i Sjundeå kommun i Nyland i Finland
 Hovgård (naturreservat) – ett naturreservat i Varbergs kommun i Hallands län

Se även
Hovgården – flera betydelser